Des lendemains qui chantent est un titre notamment porté par :
 Des lendemains qui chantent, film français de Caroline Chomienne sorti en 1996 ;
 Des lendemains qui chantent, film français de Nicolas Castro sorti en 2014.